Lee Kyu-han (이규한) può riferirsi a:

Lee Kyu-han (????) – militare coreano-giapponese
Lee Kyu-han (1890) – ufficiale coreano-giapponese
Lee Kyu-han (1980) – attore sudcoreano